Jemnice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Jemnice, Stadt im Okres Třebíč
Jemnice, Ortsteil von Osek u Radomyšle, Okres Strakonice
Jemnice, Ortsteil von Strážek, Okres Žďár nad Sázavou
Jemnice, Ortsteil von Tisová u Tachova, Okres Tachov